China Zorrilla (1922-2014), actrice et régisseur uruguayenne ;
 Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1660), auteur dramatique espagnol;
 José Zorrilla y Moral (1817-1893), écrivain espagnol;
 Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), homme politique espagnol;
 Victoriano Zorrilla (1906-1986), nageur argentin;
 Manuel Zorrilla (1919-2015), peintre sculpteur dessinateur argentin;
 Nery Rubén Bareiro Zorrilla (1988-), footballeur paraguayen;

Homonymie de patronyme